Алпайн () — топоним.

Канада 
 Алпайн (хребет) — Новая Шотландия
 Глен-Алпайн (Новая Шотландия)

США 
 Алпайн (Алабама)
 Алпайн (Аляска)
 Алпайн (Аризона)
 Алпайн (Вайоминг)
 Алпайн (Вашингтон)
 Алпайн (Индиана)
 Алпайн (округ)
 Алпайн (округ Сан-Диего, Калифорния)
 Алпайн (округ Лос-Анджелес, Калифорния)
 Алпайн (округ Мендосино, Калифорния)
 Алпайн-Тауншип (Мичиган)
 Алпайн (Нью-Джерси)
 Алпайн (Орегон)
 Алпайн (Теннесси)
 Алпайн (Техас)
 Алпайн (Юта)

 Алпайн — нефтяное месторождение в США, которое находится в северной части штата Аляски.
 Алпайн-Виллидж — статистически обособленная местность в округе Алпайн, штат Калифорния.
 Алпайн-Нортист — статистически обособленная местность, расположенная в округе Линкольн (штат Вайоминг, США)
 Алпайн-Нортуэст — статистически обособленная местность, расположенная в округе Линкольн (штат Вайоминг, США)

Прочие страны 
 Алпайн — национальный парк в Австралии.